Posta bezeichnet:
 die kosovarische Post, siehe Posta e Kosovës
 einen Stadtteil von Pirna, siehe Posta (Pirna)
 eine Gemeinde in der italienischen Provinz Rieti, siehe Posta (Latium)
 eine Gemeinde in der italienischen Provinz Frosinone, siehe Posta Fibreno
 mehrere Orte in Rumänien, siehe Poșta
 den Namen einer türkischen Tageszeitung, siehe Posta (Tageszeitung)
 die ursprüngliche Bezeichnung der Wechselstationen des Postwesens, siehe Post
 seit 2009 der Name für die Post auf den Färöern, ehemals Postverk Føroya

Posta, Pósta oder Pošta ist der Familienname folgender Personen:

 Adrienne Posta (* 1949), britische Pop-Sängerin und Schauspielerin der 1960er und 1970er Jahre
 František Pošta (1919–1991), tschechischer Kontrabassist und Musikpädagoge
 Gheorghe Posta, Hochschullehrer an der Universität König Michael I (USABT) in Timisoara, Rumänien
 Sándor Pósta (1888–1952), ungarischer Fechter

Siehe auch:
 La Posta